Lauro Muller kan syfta på:

Brasilien 

 Lauro Muller (kommun), Santa Catarina, 
 Lauro Muller (ort), Santa Catarina,